Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 10-én rendezték. A versenyszámot először bonyolították le két futamban.

Az aranyérmet a japán Simizu Hirojaszu nyerte meg, új olimpiai csúccsal. A Magyarországot képviselő Baló Zsolt a 37. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen ötször dőlt meg az olimpiai rekord:

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

F00500